Vallarsa ima više značenja:
 Vallarsa, Piacenza
 Vallarsa, Trento